Беш-Текне (котловина) - котловина з двома ставками, Ай-Петринська яйла. Крим. 
 Беш-Текне (джерело) - джерело , Ай-Петринська яйла. Крим.
 Беш-Текне (стежка) - гірська стежка на Ай-Петринську яйлу. Крим.